Pamela Brown (aktorka)
 Pamela Brown (dziennikarka)